Luther Blissett Project, xarxa d'activistes d'Internet
 LittleBigPlanet, videojoc de plataformes desenvolupat per a PlayStation 3
 LBP també és el codi ISO 4217 de la lliura libanesa, moneda oficial del Líban